Schlager steht für:
 Schlager als Gesangsstück
 Schlager (Album), ein Musikalbum von Vanessa Mai aus dem Jahr 2018

 Schlager (Gemeinde Sankt Georgen), Ort in der Gemeinde Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich

Schlager ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schlager (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Andrea Schlager (* 1982), österreichische Fernsehmoderatorin
 Anton Schlager (1921–1997), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Claudia Schlager (* 1973), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Daniel Schlager (* 1989), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hansjörg Schlager (1948–2004), deutscher Skirennläufer
 Josef Schlager (1918–1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karin Schlager, österreichische Goldschmiedemeisterin und Sachverständige für Schmuck
 Katharina Cortolezis-Schlager (1960–2015), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Käthe Volkart-Schlager (1897–1976), österreichische Komponistin, Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin
 Ludwig Schlager (1828–1885), österreichischer Psychiater
 Manfred Schlager (1929–2011), deutscher Politiker
 Martin Schlager, besser bekannt als Skero (* 1972), österreichischer Hip-Hop-Musiker
 Matthäus Schlager (1870–1959), österreichischer Dombaumeister in Linz
 Max Schlager (1906–1982), österreichischer Maler, Graphiker und Bildhauer
 Patricius Schlager OFM (1864–1930), Geburtsname Heinrich Schlager, deutscher Franziskaner und Historiker
 Philipp Schlager (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Rudolf Schlager (1880–1957), österreichischer Politiker (SdP)
 Sabine Schlager (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Stefan Schlager (* 1966), österreichischer katholischer Theologe und Buchautor
 Thomas Schlager-Weidinger (* 1966), österreichischer Historiker, Theologe und Buchautor
 Valentina Schlager (* 1991), österreichische Miss Austria 2010
 Werner Schlager (* 1972), österreichischer Tischtennisspieler
 Wolfgang Schlager (* 1938), österreichischer Geologe
 Xaver Schlager (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch: